Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rogers Cup 2010 der Damen. Insgesamt nahmen 64 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Montreal